El Clásico Mundial de Béisbol 2009 fue la segunda edición de la mayor competencia de béisbol de selecciones nacionales a nivel mundial. Comenzó el día 5 y culminó el 23 de marzo de 2009. En adelante, este torneo que reúne a las selecciones nacionales de cada país, con sus mejores jugadores tanto locales como de Grandes Ligas, se realizará cada cuatro años.

Sedes

Primera ronda 

Los países participantes serán los mismos que disputaron la primera edición de este torneo, el Clásico Mundial de Béisbol 2006.

Segunda ronda

Semifinales

Final

Formato 
El formato de doble eliminación tomará el lugar del sistema todos contra todos por grupos usado en la primera edición del 2006. Ahora para la primera y segunda ronda, los dos equipos que sumen un par de derrotas serán eliminados de la competición y los otros seguirán adelante. En ambas fases, los equipos que finalicen en la cima disputarán un premio para quien termine como campeón de grupo.

Primera ronda

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Segunda ronda

Grupo 1

Grupo 2

Tercera ronda

Semifinales

Final

Resultados

Equipo de las Estrellas

Cobertura por televisión 
 En Estados Unidos en el idioma inglés, ESPN transmitió 23 partidos incluyendo las semifinales y la final y MLB Network los restantes 16. En español ESPN Deportes transmitió los 39 partidos.

 En Latinoamérica, ESPN e ESPN2 transmitieron todos los partidos recibiendo la señal de ESPN Deportes. Además en algunos países las televisoras locales dieron cobertura al evento.

 En Venezuela, Meridiano Televisión transmitió todos los partidos por señal abierta en conjunto con TVes que transmitirá solo algunos y Meridiano Max lo hizo solo por televisión por suscripción o paga.

 En México, Televisa transmitió todos los partidos de la selección nacional de manera diferida a través de 4 TV.

 En República Dominicana, CDN (canal 37) transmitió todos los partidos de la Selección de béisbol de la República Dominicana

 En Cuba, Tele Rebelde (TV por Aire) transmitió todos los partidos en vivo.

Véase también 
 Federación Internacional de Béisbol
 Copa Mundial de Béisbol de 2009

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial del Clásico Mundial de Béisbol
 Sitio no Oficial del Clásico Mundial de Béisbol 
 Infografía sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2009

2009
Béisbol en 2009
Deporte en Canadá en 2009
Deporte en Estados Unidos en 2009
Deporte en Japón en 2009
Deporte en México en 2009
Deporte en Panamá en 2009
Puerto Rico en 2009
Deporte en Venezuela en 2009
Competiciones deportivas mundiales celebradas en México
Competiciones deportivas celebradas en Ciudad de México
Torneos internacionales de béisbol organizados por México